L'alfabeto ge'ez è l'alfabeto utilizzato per la lingua ge'ez, antica lingua semitica dell'Etiopia, derivato dall'alfabeto musnad.
Con alcuni adattamenti, l'alfabeto è utilizzato oggi per la lingua amarica, la lingua tigrina, la lingua tigrè e altre lingue dell'Etiopia e dell'Eritrea. 
Al contrario degli alfabeti di altre lingue semitiche più conosciute, come l'arabo o l'ebraico, l'alfabeto ge'ez si scrive da sinistra verso destra.

Si tratta di un sistema di scrittura di tipo alfasillabario (o "abugida"), in quanto le vocali vengono rappresentate modificando le consonanti.

Scrittura

Bibliografia 
 .

Voci correlate 
 Sillabario
 Storia dell'alfabeto
 Storia della scrittura
Alfabeto musnad

Altri progetti

Collegamenti esterni
 Tastiere Lingua Amarica online (funzionanti anche in modalità offline):  tipo 1 e tipo 2
 Font per alfabeto Geʽez:
 Noto Serif Ethiopic (Font variabile)
 Abyssinica SIL (Lista caratteri supportati ) 
 
 

Alfabeti
Lingue dell'Etiopia
Lingue semitiche
Storia della scrittura
Sistemi di scrittura semitici